Entre-Deux (Réunion), stad op Réunion
 Entre Deux, winkelcentrum in Maastricht
Zie ook:
 Entre-Deux-Mers
 Entre-deux-Guiers
 Entre-deux-Eaux
 Entre-deux-Monts